(Santa) Maria Immacolata (Concezione) steht für:

 Unbefleckte Empfängnis, Immaculata Conceptio Beatä Mariä Virginis, und den Festtag, den 8. Dezember
 zahlreiche Kirchen des Italienischsprachigen, siehe Mariä-Empfängnis-Kirche 
 Santuario dell’Immacolata Concezione, Terricciola
 Die 1859 in Dienst gestellte Dampfkorvette Immacolata Concezione wurde von Leo XIII. im Jahr 1878 verkauft (acht Jahre nach dem Ende des Kirchenstaates). Von 1856 bis 1870 gab es eine Päpstliche Marine. 

Siehe auch:
 Borgo Santa Maria Immacolata (Pineto TE)
 Canonici dell’Immacolata Concezione, Augustiner-Chorherren von der Unbefleckten Empfängnis